Chea steht für:
 Nuon Chea (1926–2019), kambodschanischer Chefideologe der Roten Khmer
 Chea (Vorname), kambodschanischer männlicher Vorname

Siehe auch:
 Cheah
 Shea